Jaime Muñoz puede hacer referencia a:

 Jaime Muñoz Enrile (1999), jugador profesional de pádel español.
 Jaime Muñoz Pedroza (1958), sacerdote colombiano.
 Jaime Muñoz Vargas (1964), escritor mexicano.
 Jaime Muñoz-Delgado (1952), marino español.